Lehouck ist der Familienname von:

 Julien Lehouck (1896–1944), belgischer Leichtathlet, Unternehmer und Widerständler
 Simonne Lehouck-Gerbehaye (1899–1987), belgische Unternehmerin, Politikerin und Widerständlerin